Castellana (Madrid), barri del districte de Salamanca de la vila de Madrid
 Castellana (Pinell de Solsonès), masia del municipi de Pinell de Solsonès
 Castellana Grotte, municipi de la província de Bari (Itàlia)
 Castellana Sicula, municipi de la província de Palerm (Itàlia)
 Castellana o castlà
 Llengua castellana, idioma romànic originari de la península Ibèrica
 Passeig de la Castellana, avinguda de la vila de Madrid
 Castelana, municipi occità anomenat també Castellana en italià i altres llengües (Castellane, en francès)
 Castellana (Tet), afluent del riu Tet